Chevaliers du Lotus d'or
Saison 1 de The Knick#Épisode 9 : Le Lotus d'or

Littérature
Au Lotus d'or - Histoires de courtisanes
Jin Ping Mei